KS Lublinianka
 Kate Sharpley Library
 krótki start i lądowanie (STOL)
 KSL-TV